Irvington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Irvington (Illinois)
Irvington (Kentucky)
Irvington (New Jersey)
Irvington (New York)
Irvington (Virginia)